Индепенденс-фьорд () — крупный фьорд в Гренландии (Дания).

Описание 
Индепенденс-фьорд находится в северо-восточной части Гренландии, с севера граничит с Землёй Пири. Длина фьорда составляет около 200 километров, средняя ширина — около 30 км. Устье фьорда открывается в море Ванделя (акватория Северного Ледовитого океана). Впервые фьорд был нанесён на карту 4 июля 1892 года в День независимости США американским исследователем Робертом Пири, что и дало название фьорду.

Исследование 
Открывший фьорд Роберт Пири посчитал его не замкнутой акваторией, а частью пролива, отделяющего от Гренландии некий архипелаг, лежащий к северу. В этой связи новооткрытый географический объект получил название не фьорда, а залива, и в этом качестве фигурировал на картах до середины 1910 годов.

Исследование фьорда началось в начале XX века, первая заметная работа по этой теме принадлежит Кристиану Бендиксу Тострупу, который опубликовал в 1911 году своё «Этнографическое описание эскимосских поселений и каменных руин в северо-восточной Гренландии». В 1912 году побережье этой части Гренландии исследовали датчане Кнуд Расмуссен и , которые доказали, что Индепенденс-фьорд является замкнутой акваторией, пролива Пири не существует, а лежащая к северу Земля Пири является полуостровом, образующим северную оконечность Гренландии. Они подробно задокументировали данные о температуре, льде, скалах, а также обнаружили остатки самого северного на тот момент эскимосского поселения, являвшегося самым северным постоянным поселением человека на Земле.

Северное побережье фьорда (южная часть Земли Пири) была населена Первой культурой (2400—1800 г. до н. э.) палеоэскимосов, их жилища были построены из камней и костей, они промышляли охотой, преимущественно на овцебыков и зайцев. Более молодые (1800—1300 г. до н. э.) остатки Первой культуры найдены на южном побережье Индепенденса. Там же обнаружены следы жизни Второй культуры (800—200 г. до н. э.) — их способы постройки жилищ, предметы быта, другие артефакты несколько отличаются от предшественников.

См. также 
 Список фьордов Гренландии

Примечания

Ссылки 
 Independence Fjord, Peary, and the First Thule Expedition на сайте icyseas.org
 Eigil Knuth. «An outline of the archaeology of Peary Land» на сайте pubs.aina.ucalgary.ca
 J. C. Troelsen «Notes on the Pleistocene Geology of Peary Land, North Greenland» на сайте 2dgf.dk

Фьорды Гренландии
Заливы Северного Ледовитого океана
фьорд